«Кладовский транспорт» или «Транспорт Кладово» — неудачная попытка эвакуации еврейских беженцев, начавшаяся 25 ноября 1939 года в Вене. Цель перевозимых была добраться до Палестины. В результате раннего замерзания Дуная зимой 1939—1940 годов беженцам пришлось перезимовать в югославском речном порту Кладово. В 1940 году они напрасно прождали морского судна для дальнейшего путешествия, в результате — им пришлось перебраться в порт Шабац на Саве, где они были пойманы нацистами в 1941 году. Только приблизительно двум сотням, преимущественно молодых, людей удалось спастись. Участники «транспорта» были расстреляны в период с 12 по 13 октября подразделениями вермахта по приказу генерала Франца Бёме; в начале января 1942 года женщины-участницы были переведены в концлагерь Саймиште, где они были убиты в период с 19 марта по 10 мая 1942 года с использованием газвагенов под руководством Герберта Андорфера.

Предыстория 
В 1917 году британская декларация Бальфура о создании «еврейской родины» в Палестине обещала евреям возможность легальной иммиграции (алия). В 1920-х годах, с введением системы квот и сертификацией для разных категорий переезжающих, она была ограничена и в 1930-е годы сионистские организации стали реализовывать незаконные перевозки (Aliya Bet). На рубеже 1938—1939 годов в рамках сионистского движения «Хагана в Палестине» для организации незаконных перевозок был создан Моссад ле-Алия Бет. Между аннексией Австрии Германским рейхом и началом Второй мировой войны 17 000 человек покинули Европу в рамках 50 незаконных перевозок.

Австрийские евреи были в значительной степени ассимилированы в стране; они поддерживали евреев Палестины с финансовой и моральной сторон, не думая о собственной эмиграции. Венской организацией служила, главным образом, транзитной базой для перевозки восточноевропейских евреев. С аншлюсом Австрии Нюрнбергские расовые законы в стране были приняты за одну ночь.

В мае 1939 года Британское правительство, управлявшее в Палестине по мандату, опубликовало «Белую книгу», согласно которой иммиграция на следующие пять лет была ограничена цифрой в 75000 человек. Другие страны также резко ограничили иммиграционные потоки. После 1938 года Ральф Вайнгартен провел конференцию беженцев в Эвиане, описав свое впечатление о ситуации:

Евреям стало все труднее избегать угроз нацистов, так как сфера влияния нацизма неуклонно росла. Незаконная иммиграция в Палестину становилась все более важной, поскольку с началом Второй мировой войны организация легального транспорта была крайне затруднена. Британцы считали еврейских беженцев из враждебных стран «вражескими мигрантами».

Осенью 1939 года основатель Центрального агентства еврейской эмиграции в Вене Адольф Эйхман оказал давление на генерального секретаря австрийского движения «Гехалуз» Георга Юбералла. Эйхман пригрозил, что все не эмигрировавшие члены Гехалуза будут депортированы в Польшу, если не покинут страну незамедлительно. В итоге агент Моссада Моше Агами дал свое согласие на перевозку. Фердинанд Цейпек, бывший национал-социалист, поддержал попытки спасения евреев и помог организовать 800 легальных въездных виза в Словакию. Также впервые незаконным транспортом были вывезены группы молодежи «Алия». Участники «транспорта» имели очень разное социальное происхождение: они представляли весь спектр евреев Центральной Европы, а их религиозность варьировалась от ортодоксальной до умеренно-традиционной и атеистической.

Путь 
25 ноября 1939 года 822 человека, отобранных для перевозки лиц, были привезены на поезде в Братиславу. Они могли взять только рюкзак с личными вещами, который не мог весить более восьми килограмм, и — в соответствии с «порогом налогообложения эмиграции» — стоить более десяти рейхсмарок в иностранной валюте.

Прибыв в Братиславу, они были интернированы в лагерь на заброшенном заводе боеприпасов «Патронка» и кварталах «Слободрина», где их охраняли члены словацкой фашистской гвардии. Продовольстве они получали от местной еврейской общины. В то время как Дунай уже угрожал замерзнуть, они продолжатели ждать. Власти Словакии предъявили ультиматум, с требованием вернуть группу на немецкую территорию.

Примерно через 10 дней беженцы были доставлены на автобусах в порт и смогли подняться на борт парохода DDSG «Уран». На границе с Венгрией транспорт был остановлен и возвращен. После серии неудачных попыток покинуть Европу и после того как погодные условия сделали невозможным дальнейшее путешествие, евреи вернулись в Кладово, где они должны были провести зиму. Генеральный секретарь Федерации еврейских общин Королевства Югославии Симе Спитцер взял на себя обязательство за эту группу.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Австрия во Второй мировой войне
Помощь еврейским беженцам от нацизма